Саль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ло і Гаронна
 Саль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда
 Саль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр
 Саль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї
 Саль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн